Лаура (лижно-біатлонний комплекс) — лижно-біатлонний комплекс в Адлерському районі Сочі
 467 Лаура — астероїд головного поясу

  — куртизанка герцога Феррари. За гіпотезами дослідників саме вона зображена на жіночому портреті художника Доссо Доссі
 Лаура (ураган) – інша назва урагану Лора, що пронісся узбережжям Атлантичного океану в 2020 році.